Соревнования в марафонском беге у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 17 августа 2014 года на трассе, проложенной по городским улицам. Старт и финиш располагались на площади Бюрклиплац. Дистанция основного 10-километрового круга проходила преимущественно по набережным реки Лиммат и Цюрихского озера.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Старт забегу был дан 17 августа в 9:00 по местному времени. На дистанцию отправились 70 марафонцев из 23 стран. Соревнования проходили при солнечной и прохладной погоде (до +17 градусов во время финиша).

После 6-го километра в отрыв от основной группы устремился малоизвестный представитель Польши Марцин Хабовский. После этого он достаточно долго в одиночку возглавлял забег, какое-то время даже успешно наращивая своё преимущество над основной группой. На 25-м километре разрыв с группой преследователей составлял уже более минуты. Однако постепенно силы стали покидать поляка, на 34-м километре его уже догнал Даниэле Меуччи из Италии, а ещё через пару километров и другие преследователи. В итоге Хабовский сошёл, не добежав до отметки 40 км. После его фиаско путь к победе был открыт для Меуччи, правильно разложившего силы по дистанции. Последние 10 километров он только увеличивал своё преимущество и в итоге установил личный рекорд (2:11.08). Завоёванное золото стало не первой медалью чемпионатов Европы для него: до этого в 2010 году он завоевал бронзу, а двумя годами позднее — серебро на дистанции 10 000 метров. Стоит отметить, что это был только третий марафон в карьере Меуччи. Другой интересный факт заключается в том, что итальянец 4 днями ранее выступал на чемпионате Европы в беге на 10 000 метров, где занял 6-е место с результатом 28.19,79.

Второе место занял представитель Польши эфиопского происхождения Яред Шегумо, свою карьеру начинавший как бегун на 400 метров на чемпионате мира среди юношей 1999 года в Быдгоще под именем Яред Нида. Именно тогда он сбежал из расположения сборной Эфиопии и попросил убежища в Польше.

Третьим стал участник олимпийского марафона — 2012 Алексей Реунков, державшийся в тени по ходу большей части дистанции, но и не отпускавший основную группу бегунов далеко от себя. Ближе к финишу он постепенно стал обходить впереди бежавших атлетов, а за 4 километра до финиша, опередив опытного испанца Хавьера Герру, переместился на 3-ю позицию, которую никому не отдал до самого финиша.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

 Илья Николаев из Эстонии, не закончивший дистанцию, в мае 2015 года был дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга, а его результаты с 16 апреля 2013 года — аннулированы.

Командное первенство 

В зачёт шли результаты 3 лучших участников команды. Победитель определялся по сумме их времён.

Курсивом выделены участники, чьи результаты не пошли в зачёт команды, их время заключено в скобки

Примечания

Ссылки 
 

марафон
Марафоны